Финал Южноамериканского кубка 2013 года — два матча, по результатам которых был определён победитель Южноамериканского кубка 2013 года, 12-го розыгрыша второго по значимости после Кубка Либертадорес клубного турнира Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 4 и 11 декабря 2013 года между бразильской «Понте-Претой» и аргентинским «Ланусом». Победителем стал «Ланус», обыгравший «Понте-Прету» с общим счётом 3:1.

Участники

Дорога к финалу 

Примечание: в таблице ниже мячи, забитые хозяевами, указаны первыми.

Формат 
Финал Южноамериканского кубка состоит из двух матчей, которые проходят на домашних стадионах каждого из финалистов. Команда, имеющая более высокий посев, играет ответный матч дома. Команда, которая набирает больше очков — три за победу, одно за ничью и ноль за поражение — после двух матчей, становится победителем. В отличие от предыдущих стадий турнира, правило гола, забитого на чужом поле, не используется. В случае равенства двух команд по очкам после ответного матча побеждает команда с лучшей разницей голов. Если у обеих команд разница голов равна, назначается дополнительное время. Дополнительное время состоит из двух таймов по 15 минут. В случае, если победителя выявить не удалось, назначается серия послематчевых пенальти, в которой каждая команда пробивает по пять ударов, но возможно и то, что одна из команд может победить до того, как нанесёт пятый удар. Если после первых 10 ударов победитель неизвестен, команды пробивают по одному удару до первого промаха.

Детали матчей

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Южноамериканский кубок 2013
ФК «Понте-Прета»
Декабрь 2013 года
События 4 декабря
Международные спортивные соревнования в Сан-Паулу
Спорт в Бразилии в 2013 году
События 11 декабря
Международные спортивные соревнования в Ланусе
Спорт в Аргентине в 2013 году
Международные соревнования по футболу в Бразилии
Международные соревнования по футболу в Аргентине